Delitto e castigo (Crime et Châtiment) – film del 1935 diretto da Pierre Chenal
Crime et Châtiment – film per la televisione diretto da Stellio Lorenzi
I peccatori guardano il cielo (Crime et Châtiment) – film del 1956 diretto da Georges Lampin

Pagine correlate 
Delitto e castigo (disambigua)